Бенехусар (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 34,89 км². Население — 5474 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Benejuzar 
 Índice estadístico municipal de Benejúzar
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  

Муниципалитеты Аликанте